El término euforia puede referirse a:

Psicología
 Euforia, un estado de ánimo, la capacidad para soportar el dolor o la sensación de bienestar.

Música
 Euforia, una banda de punk rock, de pop punk y de rock alternativo oriunda de Temperley, Buenos Aires, Argentina.
 Euforia, un álbum de Fito Páez.
 Grupo Euforia, agrupación musical de Iquitos, Perú.
 «Euphoria», canción de Loreen.

Cine y televisión
 Eufòria, un concurso de talentos de Cataluña.
 Euforia Film, una distribuidora de cine de Noruega.
 Euforia, parte 1 y Euforia, parte 2 (2006), episodios de la serie estadounidense House.